City of Fear est un titre d'œuvre qui peut être :
 City of Fear, un film américain réalisé par Irving Lerner, sorti en 1959 ;
City of Fear , film 2000 avec Gary Daniels et Carol Campbell
 City of Fear, un film américano-britanno-canado-bulgare réalisé par Mark Roper, sorti en 2001 ;
 City of Fear, le quatrième album du groupe canadien FM  ;

Homonymie de titre